Escuela sevillana puede referirse a:

 Escuela sevillana de pintura.
 Escuela sevillana de escultura.
 Escuela poética sevillana.